BZM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bergen Op Zoom Wonsdrecht (Paesi Bassi)